Plaats in Indonesië
 Patihan (Sidoharjo), een plaats in het bestuurlijke gebied Sragen in de provincie Midden-Java
 Patihan (Loceret), een plaats in het bestuurlijke gebied Nganjuk in de provincie Oost-Java
 Patihan (Widang), een plaats in het bestuurlijke gebied Tuban in de provincie Oost-Java